

Satanisme 

 Satanisme (ou « satanisme théiste », ou encore « satanisme spirituel ») : courant non religieux qui vénère les anciens anges déchus et leur chef incontesté, Satan.
 Satanisme (ou « satanisme LaVeyen ») : forme de religion ou de philosophie développée par Anton Szandor LaVey, et pour laquelle Satan n'est pas un dieu.
 Le temple satanique : organisation non-théiste de défense des droits de l'homme.
 Joie de Satan : une organisation satanique théiste

Voir aussi 

  
 
 

es:Satanismo